Carlo Azzali (I) – calciatore e allenatore di calcio italiano
 Claudio Azzali (II) – calciatore e allenatore di calcio italiano, nato nel 1937
 Claudio Azzali – calciatore italiano, nato nel 1956
 Leone Azzali – politico italiano